Birinci ist der Familienname folgender Personen:

 Çağlar Birinci (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Birinci (* 1957), türkischer Fußballtrainer
 Mehmet Emin Birinci (1933–2007), prominenter Schüler von Said Nursî
 Yakup Kadri Birinci (* 1967), türkischer Skirennläufer

Birinci bezeichnet:
 Birinci Divizionu, die zweithöchste Fußballliga in Aserbaidschan